Гладвин има више значења:
 Округ Гладвин (Мичиген), је округ у америчкој савезној држави Мичиген
 Гладвин (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген.